El Distrito judicial de Arequipa es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Arequipa y su competencia se extiende a las provincias que conforman la Región Arequipa y la provincia de General Sánchez Cerro de la Región Moquegua.

Fue creada por Decreto expedido por Simón Bolívar y se instaló el 27 de julio del 1825 bajo la presidencia de Simón Bolívar.

Consta de tres Salas Civiles, tres Salas Penales, una Sala Laboral y una Sala Mixta Itinerante en la ciudad de Camaná.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú